Carles II d'Àustria Interior (Viena, 1540 -Graz, 1590), arxiduc d'Àustria, duc de l'Àustria Interior
 Carles V del Sacre Imperi Romanogermànic (Gant, 1500 - Càceres, 1558), arxiduc d'Àustria (1519-1522)
 Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1685 - 1740), emperador romanogermànic i pretendent austriacista durant la guerra de successió espanyola 
 Carles Ferran d'Àustria (Viena, 1818 - Groß-Seelowitz, 1874), Arxiduc d'Àustria i príncep d'Hongria i de Bohèmia de la branca ducal dels Teschen 
 Carles Lluís d'Àustria (duc de Teschen) (Florència 1771 - Viena 1847) 
 Carles Lluís Josep Maria d'Àustria (Schönbrunn 1833 - Viena 1896)